Dronning Katharina (også Katarina, Catharina og Catherine) kan henvise til flere dronninger med dette navn:

 Katharina af Aragonien (1485–1533) – dronning af England, gift med kong Henrik 8. af England
 Katarina af Sachsen-Lauenburg (1513–1535) – dronning af Sverige, gift med kong Gustav Vasa
 Catherine Parr (ca. 1512–1548) – dronning af England, gift med kong Henrik 8. af England
 Katarina af Medici (1519–1589) – dronning af Frankrig, gift med kong Henrik 2. af Frankrig
 Catherine Howard (ca. 1520–1542) – dronning af England, gift med kong Henrik 8. af England
 Katarina Stenbock (1535–1621) – dronning af Sverige, gift med kong Gustav Vasa
 Katarina Jagellonica (1526–1583) – dronning af Sverige, gift med kong Johan 3. af Sverige
 Katarina af Braganza (1638–1705) – dronning af England, gift med kong Karl 2. af England

Se også 
 Katharina